Halpern:
 Dina Halpern
 Ester Rachel Halpern
 Feliks Rafał Halpern
 Ignacy Izydor Myślicki-Halpern
 Lipman Halpern
 Mojżesz Eliasz Halpern
 Mojsze Lejb Halpern